Barford est un village du Hampshire, en Angleterre.
 Barford est un village du Norfolk, en Angleterre.
 Barford est un village du Warwickshire, en Angleterre.